

Patronyme
 Auguste Delaune, (1908-1943), fut secrétaire général de la Fédération sportive et gymnique du travail.
 Carole Delauné, (1976- ), est une arbitre internationale française de basket-ball.
 Étienne Delaune, (1518-1583), fut un orfèvre, un dessinateur et un graveur français de la Renaissance.
 Florence Delaune (1978- ), est une athlète française.
 Marcel Delaune, (1885-1927), fut un homme politique français.

Bâtiment et enceinte sportive
 Le gymnase Auguste-Delaune se situe à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
 Le stade Auguste-Delaune, est le stade de football de la ville de Reims. 
 Le parc des sports Auguste-Delaune est un stade multisports à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Homonymie
Homonymie de patronyme